Футбольный клуб «Чо́рли» () — английский футбольный клуб из Чорли, графство Ланкашир, Северо-Западная Англия.

Изначально клуб был основан как регбийный в 1875 году, но в 1883 году переквалифицировался в футбольный. Наивысшим достижением является выход во второй раунд Кубка Англии (дважды, в сезонах 1986/87 и 1990/91). Также клуб выходил в полуфинал Трофея ФА в сезоне 1995/96.

Традиционные цвета клуба — белые с чёрными полосками, отсюда идёт прозвище команды, «соро́ки» ().

В настоящее время выступает в Северной Национальной лиге, шестом по значимости дивизионе в системе футбольных лиг Англии.

История 

Футбольный клуб «Чорли» был образован в 1883 году, когда было принято решение о преобразовании регбийного клуба «Чорли» в футбольный. Основателем клуба был майор Джон Лоуренс ().

В 1889 году «Чорли» вступил в Ланкаширскую младшую лигу (), а год спустя стал членом Альянса Ланкашира (). В сезоне 1892/93 «Чорли» стал чемпионом Альянса Ланкашира, а в сезоне 1893/94 занял в нём второе место.

В 1894 году «Чорли» выиграл Ланкаширскую младшую лигу. В том же году клуб вышел из состава Альянса Ланкашира, вступив в Ланкаширскую лигу, после чего дважды (в сезонах 1896/97 и 1898/99) становился её чемпионом.

В мае 1899 года «Чорли» подал заявку на вхождение во Второй дивизион Футбольной лиги, но в голосовании занял только шестое место (в лигу было избрано только два новых клуба).

В 1903 году Ланкаширская лига прекратила своё существование, а клубы, входившие в неё, вступили в Комбинацию Ланкашира (), которая расширилась до двух дивизионов (A и B); «Чорли» вошёл в дивизион B. В 1904 году клуб переехал на стадион «Сент-Джоржес Парк» (St. George's Park).

Сезон 1914/15 «Чорли» завершил на последнем месте в лиге, после чего все официальные турниры в Англии, включая Комбинацию Ланкашира, были приостановлены в связи с войной.

После войны «Чорли» продолжил выступать в Комбинации Ланкашира, которая к тому моменту состояла только из одного дивизиона. В 1920 году команда переехала на новый стадион, «Виктори Парк», на котором выступает по сей день. В сезоне 1919/20 команда выиграла Комбинацию Ланкашира. Всего с 1919 по 1964 год «Чорли» выигрывал Комбинацию Ланкашира 11 раз.

В 1968 году «Чорли» стал одним из основателей Северной Премьер-лиги. В 1969 году клуб покинул эту лигу, но уже в сезоне 1970/71 вступил в неё снова. «Чорли» дважды становился чемпионом Северной Премьер-лиги: в сезонах 1987/88 и 2013/14.

В 1972 году «Чорли» вступил в . В сезонах 1975/76, 1976/77 и 1981/82 клуб занимал в Чеширское лиге 2-е место.

В сезоне 1982/83 «Чорли» вернулся в Северную Премьер-лигу, а в сезоне 1987/88 стал её чемпионом, после чего вышел в Конференцию, пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии. Клуб провёл в Конференции два сезона, после чего выбыл в Северную Премьер-лигу.

В сезоне 1995/96 «Чорли» дошёл до полуфинала Трофея ФА, уступив в двух матчах клубу «Маклсфилд Таун», будущему победителю турнира.

В сезоне 2013/14 «Чорли» во второй раз в своей истории выиграл Северную Премьер-лигу и вышел в Северную конференцию, шестой по значимости дивизион в системе футбольных лиг Англии. С тех пор клуб выступает в этом дивизионе (начиная с сезона 2015/16 пятый и шестой дивизионы поменяли название с «Конференции» на «Национальную лигу»).

Стадион 
«Чорли» проводит домашние матчи на стадионе «», который вмещает 3550 зрителей (в том числе 900 сидячих мест). Стадион был построен в 1920 году за 1000 фунтов стерлингов и назван в честь победы в Первой мировой войне..

До 1920 года клуб выступал на трёх других стадионах: «Доул Лейн» () в центре Чорли (в настоящее время неподалёку от того место располагается камерный театр), «Ранглеттс Рикриэйшн Граунд» () и «Сент-Джорджес Парк» ().

В ноябре 1945 года на стадионе был пожар, после которого была  уничтожена основная трибуна стадиона, которая была деревянной. Это случилось вскоре после того, как более 4 тысяч болельщиков посетили матч, в котором «сороки» обыграли «Аккрингтон Стэнли» в первом раунде Кубка Англии. В огне сгорели трибуны, внутренние помещения, раздевалки и оборудование. В течение двух последующих лет клуб построил новую трибуну из кирпича и дерева.

Самая высокая посещаемость стадиона была зафиксирована 15 ноября 1923 года, когда за матчем Кубка Англии между «Чорли» и «Дарвеном» наблюдало 9679 зрителей.

Статистика и рекорды 
Максимальное количество голов в сезоне за «Чорли» забил Питер Уотсон (). В сезоне 1960/61 он забил 71 гол (в том числе 57 голов в лиге).

Лучшим бомбардиром в истории клуба также является Питер Уотсон, забивший 372 мяча (287 в лиге и 85 в кубковых матчах) с сентября 1958 по февраль 1966 года.

Самый крупный счёт с участием «Чорли» был зафиксирован в апреле 1946 года, когда «Чорли» разгромил «Моркам» со счётом 14:1. Крупнейшей победой клуба в военных турнирах была зафиксирована в сентябре 1944 года, когда «Чорли» обыграл футбольную команду завода Leyland Motors со счётом 16:0.

Рекордное количество зрителей на матче «Чорли» было зафиксировано 6 декабря 1986 года, когда 15 153 человек пришли на матч между «Чорли» и «Престон Норт Энд» в Кубке Англии на стадионе «Ивуд Парк», домашнем стадионе «Блэкберн Роверс». Самая высокая посещаемость на «Виктори Парк» была зафиксирована 15 ноября 1923 года, когда за матчем Кубка Англии между «Чорли» и «Дарвеном» наблюдало 9679 зрителей.

Игроки «Чорли», выступавшие за национальные сборные 
   — игрок сборной Ирландии, автор «гола сезона» по версии BBC в 1975 году
  Пол Маринер — игрок сборной Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка УЕФА в составе «Ипсвич Таун»
   — игрок сборной Англии
   — игрок сборной Англии
   — игрок сборной Англии
   — игрок сборной Англии
   — игрок сборной Англии
   — игрок сборной Ирландии
   — игрок сборной Северной Ирландии
   — игрок сборной Северной Ирландии
  Оуэн Джонс — игрок сборной Уэльса
   — игрок сборной Уэльса
   — игрок сборной Шотландии
   — игрок сборной Шотландии
   — игрок сборной Шотландии
   — игрок сборной Гонконга
   — игрок сборной Сент-Китса и Невиса

Достижения 
 Чемпион Северной Премьер-лиги (2): 1987/88, 2013/14
 Чемпион  (11): 1919/20, 1922/23, 1927/28, 1928/29, 1932/33, 1933/34, 1939/40, 1945/46, 1959/60, 1960/61, 1963/64
 Чемпион Ланкаширской лиги (2): 1896/97, 1898/99
 Обладатель  (17): 1894, 1909, 1924, 1940, 1946, 1958, 1959, 1961, 1964, 1965, 1976, 1980, 1982, 1983, 2012, 2015, 2016

Текущий сезон 
В сезоне 2022/23 «Чорли» выступает в Северной Национальной лиге, шестом дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Ниже приведена текущая турнирная таблица лиги:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
  

 
Футбольные клубы Англии
Футбольные клубы Ланкашира
Клубы Национальной лиги Англии